W Rumunii
 Rătești – gmina w okręgu Ardżesz
 Rătești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Rătești
 Rătești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Berca
 Rătești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Beltiug